Это список аэропортов на территории Кабо-Верде, сгруппированных по типам и отсортированных по месту расположения.

Аэропорты

Примечания 

Списки:Кабо-Верде

Кабо-Верде